Borkowizna peut faire référence :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
du powiat de Lublin
 Borkowizna, un village du gmina de Niedrzwica Duża
 Borkowizna, un village du gmina de Strzyżewice